Marcelo peut faire référence à :

Pseudonyme 

 Marcelo (né en 1975), Marcelo Miguel Pelissari, footballeur brésilien ;
 Marcelo (né en 1976), Marcelo Rosada Silva, footballeur brésilien ;
 Marcelo (né en 1988), Marcelo Vieira da Silva Júnior, footballeur brésilien évoluant au poste de défenseur gauche à Fluminense ;
 Marcelo (né en 1987), Marcelo Antônio Guedes Filho, footballeur brésilien ;
 Marcelo (né en 1989), Marcelo dos Santos Ferreira, footballeur brésilien jouant pour le Fire de Chicago ;
 Marcelo (1991-2016), Marcelo Augusto Mathias da Silva, footballeur brésilien mort dans le crash du Vol 2933 LaMia Airlines ;
 Marcelo Djian (né en 1966), footballeur brésilien ;
 Marcelo Goiano (né en 1987), Marcelo Augusto Ferreira Teixeira, footballeur brésilien ;
 Marčelo (né en 1983), rappeur serbe ;
 Marcelo (né en 2002), Marcelo de Araújo Pitaluga Filho, footballeur brésilien.

Prénom

Voir aussi